En el marco de la mitología hinduista, la palabra sánscrita Ambarisha tiene varios significados:

Personajes 

 Ambarisha: nombre del dios Visnú; según lexicógrafos (tales como Amara Simja, Jalaiuda, Jema Chandra, etc.);
 Ambarisha: nombre del dios Ganesh; según el Kathá-sarit-ságara;
 Ambarisha: nombre del dios Sivá; según lexicógrafos;
 Ambarisha: nombre de un rishí (‘santo’), hijo del rey Vrishagir y compositor de dos himnos del Rig-veda (el texto más antiguo de la India, de mediados del II milenio a. C.): el himno 1, 100 y el himno 9, 98; según el Rig-veda 1, 100, 17;
 Ambarisha: nombre de un descendiente de Manu e hijo del rey Nabhaga, célebre por su devoción al dios Visnú; según el Majábharata (texto épico-religioso del siglo III a. C.);
 Ambarisha: nombre de un rey, descendiente del rey Sagara y antepasado del rey Dasharatha (el padre del rey dios Rama); según el Ramaiana (texto épico-religioso del siglo III a. C.);
 Ambarisha: nombre de un hijo del patriarca Pulaja; según el Vaiú-purana;
 Ambarisha Das (1950-): nombre hare krisna del multimillonario estadounidense Alfred Ford, nieto del empresario automovilístico Henry Ford (1863-1947);
 Ambarish (Malavali Huche AMARNATH, 1952) es un actor canarés y político indio.
 Ambarish Srivastava (Sitapur, 1965-): ingeniero civil indio;
 Ambarisha Das (años 1980-): cantante de Bengala Occidental, de música tradicional india.

Otros 

 Ambarisha: nombre de un infierno yaina; según la literatura jaina;
 ambarisha: sartén para freír alimentos; según el Taittirīya-samjita y el Katiaiana-srauta-sutra;
 ambarisha: el cielo, la atmósfera; según el comentario sobre el Unadi-sutra;
 Ambarisha: el Sol; según el Ramaiana, 5 (Sundara kanda [libro de la belleza]), capítulo 3 [de 68], verso 5;
 Ambarisha: la planta del ciruelo cerdo (Spondias manguífera o hog-plum); según lexicógrafos.
 ambarisha: un animal joven, un potro; según lexicógrafos;
 ambarisha: remordimiento; según lexicógrafos;
 ambarisha: guerra, batalla; según lexicógrafos.

Nombre 

 ambarī́ṣa, en el sistema AITS (alfabeto internacional para la transliteración del sánscrito).
 अम्बरीष, en escritura devanagari del sánscrito.
 Pronunciación: /ambarísha/ (en sánscrito) o /ambarísh/ en los idiomas actuales de la India (como el bengalí, el hindí, el maratí, el palí y el urdú).
 Etimología: desconocida.

Notas 

Palabras en sánscrito
Nombres masculinos
Nombres indostánicos